Emanu’el Zisman
 Renata Zisman
 Szalom Zisman